Боргардт Олександр Олександрович (3 лютого 1919 року, Синельникове, Дніпропетровська область — 5 серпня 2002 року, Донецьк) — український науковець-фізик, есеїст, графік, перекладач, культуролог.
 Гуго Борхардт (;  6 червня 1844 Магдебург —  8 травня 1924 Берлін-Шарлоттенбург) — німецький інженер та конструктор стрілецької зброї, працював у провідних світових зброярських компаніях, винахідник пістолета Borchardt C93.